Ciechocinek – miasto w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim
 Ciechocinek – dawna gmina wiejska istniejąca w XIX wieku w guberni warszawskiej
 Ciechocinek – stacja kolejowa w Ciechocinku, w województwie kujawsko-pomorskim